Волта Алентежу () — шоссейная многодневная велогонка по дорогам португальского региона Алентежу. Впервые была проведена в 1983 году. C 2005 года проходит в рамках UCI Europe Tour.

Текущий формат гонки включает 6 этапов, в том числе индивидуальную раздельную гонку.

Призёры

Рекорд побед

По странах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Волта Алентежу на FirstCycling
 
 
 
 

Велогонки в Португалии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1983 года